Lenker steht für:

 Lenker (Fahrzeugtechnik), Element der Radaufhängung
 Lenkstange, ein Bedienelement
 Fahrradlenker, ein Bedienelement
 Gazda-Lenker, spezielle Bauform bei Motorrädern
 Lenkrad, ein Bedienelement
 Alsthom-Lenker bei Schienenfahrzeugen, siehe Lemniskatenlenker
 Fahrzeugführer, Schweiz und umgangssprachlich

Geographische Bezüge
 Einwohner der Gemeinde Lenk
 Lenker (Schönwald), Ortsteil der Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Lenker (Fichtelgebirge), Berg im Fichtelgebirge

Lenker ist der Familienname folgender Personen:
 Ursula Lenker (* 1963), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Lencker